Нульес () — муниципалитет в Каталонии, входит в провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Камп. Занимает площадь 10,73 км². Население — 451 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web del Ayuntamiento 
 
 Información del Institut d'Estadística de Catalunya
 

Муниципалитеты Таррагоны